Deborah Raffin (1953-2012) – attrice, produttrice televisiva e sceneggiatrice statunitense
 Gino Raffin (1936) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Jesko Raffin (1996) – pilota motociclistico svizzero
 Romel Raffin (1954) – ex cestista canadese